Alma mater může být:

 alma mater – vysoká škola, na které student získal své vzdělání
 Alma mater (časopis) – internetový časopis vydávaný Radou vysokých škol
 Alma mater (román) – román  Anny Marie Tilschové, odehrávající se na konci 20. let 20. století